Damernas turnering i tremannabasket vid olympiska sommarspelen 2020 spelades mellan den 24 och 28 juli 2021 på Aomi Urban Sports Park i Tokyo i Japan. De åtta lagen spelade ett gruppspel där alla mötte alla.

Kvalificering

Gruppspel 

Gruppvinnarna och grupptvåorna gick direkt till semifinalerna, de två sämst placerade lagen eliminerades och de övriga lagen spelade kvartsfinaler.

Utslagsspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor

Basket vid olympiska sommarspelen 2020